Phyllodien ist die Mehrzahl von:
Phyllodium, Umbildung des Blattstiels
Phyllodie, Verlaubung der Blüte